Андрей Чернышов:
 Чернышов, Игорь Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Чернышов, Игорь Анатольевич (род. 1966) — епископ РПЦ на покое, настоятель храма Григория Неокесарийского в Дербицах.